Kandelaberkaktus werden verschiedene Kakteenarten unterschiedlicher Gattungen genannt, denen die kandelaberartige Wuchsform gemein ist.

 Browningia candelaris 
 Carnegiea gigantea 
 Jasminocereus thouarsii 
 Pachycereus pringlei
 Pachycereus weberi